Rødding steht für folgende geographische Objekte in Dänemark:

 Rødding (Skive Kommune), Ortschaft im Rødding Sogn, Skive Kommune, Region Midtjylland
 Rødding (Vejen Kommune), Ortschaft im Rødding Sogn (Vejen Kommune), Vejen Kommune, Region Syddanmark
 Rødding (Viborg Kommune), Ortschaft im Rødding Sogn, Viborg Kommune, Region Midtjylland
 Rødding Kommune, ehemalige Kommune im ehemaligen Sønderjyllands Amt

Siehe auch:
 Rødding Sogn